Тарачков — русская фамилия.

 Тарачков, Александр Степанович (1819—1870) — российский естествоиспытатель, статистик, экономист и педагог; статский советник.
 Тарачков, Фёдор Константинович (1912—1961) — советский велогонщик. Заслуженный мастер спорта СССР.
 Тарачков, Юрий Валентинович (род. 1946) — советский токарь, Герой Социалистического Труда.